Ahu steht für:
 Huni, ägyptischer Pharao
 Ahu (Osterinsel), Zeremonialplattform auf der Osterinsel
 weiblicher Vorname (v. a. in Iran und der Türkei)

AHU steht für:
 Arquivo Histórico Ultramarino (Historisches Übersee-Archiv), portugiesisches Archiv in Lissabon
 Flughafen Al Hoceima in Marokko (IATA-Code)

AHU steht für:
 "Außenhochdruckumformung", eine Methode zum Umformen mit Wirkmedium, siehe Innenhochdruckumformen

AHU